

Cinema 
 Vessel – film documentario del 2010 diretto da Diana Whitten

Persone 
 Vessel – pseudonimo di Sebastian Gainsborough, produttore discografico e compositore britannico

Musica 
 Vessel – album dei Dark Time Sunshine del 2010
 Vessel – album dei Twenty One Pilots del 2013
 Vessel – album di Paul Masvidal del 2020

Videogiochi 
 Vessel – videogioco della Strange Loop Games del 2012

Farmacia 
 Vessel – farmaco anticoagulante orale, creato nel 1978

Architettura 
 Vessel – struttura architettonica di New York

Pagine correlate 
 Vessels